Ранчо Херико има више значења:

 Ранчо Херико (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Херико (Атлангатепек), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику